Çapan est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1933-), académicien, poète, écrivain et traducteur turc ;
 , poète folklorique turc zaza, auteur de chansons folkloriques en zazaki et en turc ;
 Ozan Çapan (1995-), footballeur et entrepreneur allemand d'origine turque ;
  (1970-), actrice turque de théâtre, de cinéma et de séries télévisées.

Voir aussi 
 Çapanoğlu, patronyme turc signifiant « fils de Çapan » ou « fils du messager ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc